Гедиминас Вагнорюс (; род. 10 июня 1957 года, Плунгеский район, Литовская ССР, СССР) — литовский государственный деятель, политик.

Биография 
Родился в семье рабочего и учителя.

В 1975 году закончил Тельшяйскую среднюю школу № 4.

В 1980 году окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт (ныне — Вильнюсский технический университет) по специализации инженер-экономист.

В 1980—1987 годах — младший научный сотрудник Вильнюсского технического университета, преподаватель, аспирант.

С 1987 года — кандидат экономических наук.

С 1988 года — старший научный сотрудник в Институте экономики Академии наук Литовской ССР. Имеет публикации по экономике и политике.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Литвы — преобразованного в Восстановительный Сейм. Являлся членом Президиума Верховного Совета Литвы.

С 13 января 1991 года по 22 июля 1992 года — Премьер-министр Литовской Республики.

С 1992 года по 1996 год — член Сейма Литовской Республики.

С 28 ноября 1996 года по 30 апреля 1999 года — Премьер-министр Литовской Республики.

С 25 ноября 1996 года до 18 октября 2000 года — член Сейма, член Комитета по государственной власти и местному самоуправлению (с 1 февраля по 30 марта 1999 года), член Комитета по административной реформе и местному самоуправлению (с 28 ноября 1996 года по 31 января 1999 года), член Комитета по иностранным делам (с 23 мая по 18 октября 2000 года)

До 1993 года — беспартийный, впоследствии — член Союза Отечества (Литовские консерваторы), председатель его правления, затем член Союз умеренных консерваторов, после реорганизации — Христианский социальный союз консерваторов, после объединения с другой партией — Христианская партия, после объединения с другой партией — Партия труда.

Владеет русским и немецким языками.

Семья 
Женат. Имеет дочь и сына.

Награды 
 Медаль Независимости Литвы (1 июля 2000 года)
 Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 9 апреля 1999 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сейма Литовской Республики
 Gedimino Vagnoriaus tinklaraštis

Литература 
 Gediminas Vagnorius: literatūros rodyklė / sud. O. Juršaitė, D. Darulytė. – Vilnius: Technika, 1997. – 53 p.: portr. – ISBN 9986-05-341-2
 Valstybės kūrimas – misija neįmanoma. – Vilnius: Lietuvos tarptautinių politinių ir ekonominių santykių institutas, 2010. – 132 p.: iliustr. – ISBN 978-609-95197-0-8

Экономисты Литвы
Члены Сейма Литвы
Члены Союза Отечества
Премьер-министры Литвы
Министры Литвы
Выпускники Вильнюсского технического университета
Члены Президиума Верховного Совета Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 12-го созыва
Премьер-министры, вступившие в должность в 1990-е годы
Правители Европы XX века